Raven Klaasen e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma Klaasen ha deciso di non partecipare e Ram ha deciso di competere al torneo di Shenzhen.

Jonathan Erlich e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Marcus Daniell e Marcelo Demoliner con il punteggio di 6–3, 7–63.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)
  Julio Peralta /  Michael Venus (quarti di finale)

 Santiago González /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Dominic Inglot /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Wildcard 

  Sun Fajing /  Te Rigele (primo turno)

 Wu Di /  Wu Yibing (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chengdu Open 2017